

Toponymes 
 Trévoux, ville du département de l'Ain et de la région Rhône-Alpes, ancienne capitale de la souveraineté de Dombes. 
 Le Trévoux, commune du département du Finistère en Bretagne.

Patronymes 
 Georges Trévoux (1889-1956), architecte français.
 Henry Trévoux (1880-1943), acteur français.
 Jean Trévoux (1905-1981), pilote automobile français.
 Joseph Trévoux (1831-1909), peintre français.

Autres 
 Imprimerie de Trévoux, l'une des principales imprimeries d'Europe au , fondée en 1603, puis développée par Louis XIV.
 Journal de Trévoux ou Mémoires de Trévoux (1701-1767), par la société savante des jésuites de Trévoux.
 Dictionnaire de Trévoux ou Dictionnaire universel françois et latin, ouvrage offrant une sorte de synthèse des travaux lexicographiques des , indépendant du Journal de Trévoux, et dont les premières éditions furent le fruit du travail des typographes de l'imprimerie de Trévoux.
 Précoce de Trévoux, variété de poire.